Aceasta este lista celor 602 de comune din departamentul  Manche , din Franța.

(CUC) Communauté urbaine de Cherbourg, creată în 1970.

Manche